4L может означать:
 4L — автомобиль Renault 4
 4L (от ) — южнокорейская поп-группа

См. также